

Localidades 
 Hague (Dacota do Norte)
 La Hague
 Haia (The Hague)
 Beaumont-Hague
 Branville-Hague
 Flottemanville-Hague
 Gréville-Hague
 Sainte-Croix-Hague
 Siouville-Hague
 Teurthéville-Hague

Desambiguação